Иван Васильевич Евдокимов ( года, Кронштадт — 28 августа 1941 года, Москва) — русский писатель, искусствовед, библиотекарь, прозаик и драматург, поэт, краевед, критик.

Биография 
Родился в семье флотского фельдфебеля (боцманмата), был младшим ребёнком. Почти всё детство провёл в Кронштадте. С восьми лет рос в деревне под Вологдой, у Кубенского озера. Учился в земской школе, затем в двукласном министерском училище. Недоучившись, начал работать: пробовал себя в торговле, работал писцом, телеграфистом и статистиком. С 1903 года входил в вологодскую большевистскую организацию (член райкома), занимался агитацией среди рабочих вологодских предприятий и солдат Моршанского пехотного полка. В 1905 году был в Петербурге и участвовал в манифестациях. В 1908 году интерес к революционной деятельности потерял и в дальнейшем ни к каким партиям не примыкал, хотя и оставался «попутчиком» большевиков.

Аттестат зрелости получил в 1911 году в Вологодской гимназии, после чего поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Осенью 1915 года был вынужден прервать обучение и вернуться в Вологду: его отец попал из-за долгов в тюрьму, и семья осталась без средств. Поступил на работу конторщиком на железной дороге, где оставался до конца 1917 года. После революции устроился библиотекарем в Вологодский молочно-хозяйственный институт, учительствовал в деревне Агафоново, читал лекции по истории русского и западноевропейского искусства в Вологодском институте народного образования. Являлся активным членом Северного кружка любителей изящных искусств, публиковался в издании кружка «Временник».

В августе 1922 переселился в Москву, где поступил на работу техническим редактором книг по искусству в Госиздате. Вступил в Общество по изучению русской усадьбы, в 1923 году выпустил несколько собственных искусствоведческих книг. В 1923 году, после реорганизации Госиздата, был переведён в литературно-художественный отдел, где попал в творческую атмосферу, познакомился с ведущими литераторами того времени: Есениным, Леоновым, Клычковым, Сейфуллиной, Казиным, Ивановым, Шишковым, и уже через год заявил о себе как о прозаике. Молодого писателя заметили Фурманов и редактор журнала «Красная новь» Воронский, обратил внимание на его творчество и Максим Горький. Они вселили в Евдокимова уверенность в собственных силах и способствовали публикации его произведений. В 1925 году он пишет роман «Колокола», признанный лучшей книгой писателя. На волне успеха летом 1926 года Евдокимов уходит из Госиздата и полностью посвящает себя творчеству.

В конце 1920-х годов Евдокимов публиковал в «Красной нови» и других журналах свои рассказы, как реалистические, так и юмористические, хотя часто сталкивался с препятствиями со стороны редакторов. 16 декабря 1926 году он вступил в литературное объединение «Перевал», организованное Воронским, в котором взял на себя организаторскую работу. Выступавшая как оппозиционная Всероссийской ассоциации пролетарских писателей, группа оказалась под сильным давлением из-за связей Воронского с Троцким, и 20 октября 1927 года Евдокимов её покинул. В 1927 году опубликовал свой следующий роман — «Чистые пруды». Произведение подверглось резкой критике как за неудачную фабулу, так и за простоту изложения и фактические ошибки автора. Возможно, сказалось и участие его в «Перевале». Эта неудача, по собственному мнению Евдокимова, уничтожила его литературное имя, созданное «Колоколами».

С 1928 года в издательстве «Земля и фабрика» началась публикация собрания сочинений Евдокимова в четырёх томах. После «Чистых прудов» все произведения Евдокимова неизменно получали плохую критику. Его обвиняли в «мещанстве и обывательщине», которые он сам всей душой ненавидел. Он пытался противостоять травле, направленной в том числе и против других писателей, выступая на собраниях, но отношение к нему не менялось. Давление ослабло только в конце 1938 года, но к этому времени он отказался от попыток писать художественные произведения и вновь вернулся к искусствоведению. С 1939 по 1941 годы из под его пера вышло несколько биографий, в работе была повесть о Лермонтове. Однако закончить её Евдокимову не удалось: 28 августа 1941 года он умер в Москве.

Литературная карьера 
Впервые писать Евдокимов пробовал ещё в школе. В 1908 году в вологодской газете «Север» он опубликовал первую статью о книге «Мои записки» Леонида Андреева. После переезда в Петербург Евдокимов сразу включился в литературную жизнь. В 1913 году его стихи были опубликованы в сборнике «Чэмпионат поэтов», вышел поэтический сборник «Городские смены». Сохранился также неопубликованный сборник «Осень 1921 года», но сам Евдокимов в 1922 году, после встречи с Брюсовым, от поэтических притязаний отказался.

В начале 1920-х годов Евдокимов проявляет себя как искусствовед и краевед. Он публикует несколько работ о Русском Севере: «Север в истории русского искусства» (1921), «Вологодские стенные росписи» (1922), «Два памятника зодчества в Вологде» (1922), составляет словарь северных иконописцев. После переезда в Москву появляются его книги о Борисове-Мусатове, Врубеле, русской игрушке, текст к альбому гравюр Павлова «Провинция».

Путь Евдокимова как прозаика начинается в 1925 году с публикации в журнале «Октябрь» повести «Сиверко». Это была первая успешная после нескольких неудач с рассказами попытка, и после положительной рецензии на неё от Максима Горького, отметившим наблюдательность и даровитость автора, Евдокимов берётся за роман о событиях 1905 года на Вологодчине. Под названием «Колокола» он читает его Фурманову, а тот, поражённый, отвозит главы в «Правду» и «Известия» с требованием напечатать вместо своих очерков. Нравится роман и Вронскому, который публикует его в «Красной Нови». Роман пользуется успехом у критиков и читателей, и до 1935 года роман переиздаётся семь раз.

По данным Главиздата, в 1927 году имя Евдокимова стояло в одном ряду с такими популярными писателями, как Горький, Бабель, Гладков, Леонов и Зощенко. Но пик его славы уже позади. Последующие произведения получают отрицательную оценку. Стараясь писать проще, для масс, Евдокимов остаётся непонятным критикам. Как пишет Вольфганг Козак, последующие романы (романтические и остросюжетные «Чистые пруды» (1927), сочинённые всего за 19 дней, историческая трилогия «Заозёрье» (1928—1931), шпионский роман «Архангельск» (1933) и другие) «написаны небрежно, являются массовой, развлекательной литературой». Впрочем, критика в это время носила явно тенденциозный характер, и одинаково уничтожала как откровенно слабые произведения, так и вполне добротную литературу. Отдельная трудная судьба была у «Заозёрья»: первые две части начатого в 1926 году романа, посвящённые дореволюционным событиям, вышли без препятствий, а вот с третьей, где описывались восстания крестьян против большевиков и гражданская война, случилась заминка. Публикация состоялась только после личного вмешательства Луначарского, который дал материалу высокую оценку и подчеркнул его историческую важность.

В этот же период Евдокимов пробует себя в качестве драматурга. Его пьеса «Последняя бабушка из Семигорья» была поставлена на сцене Малого театра в 1934 году, но признания зрителя не получила. В том же 1934 году выходит автобиографический роман «Портрет Василия Мещерина». Последние художественные произведения появляются в конце 1930-х годов, среди них примечательны работа в жанре документалистики — повесть «Учительница Н. В. Покровская», и повесть «На солнце» (1937), посвящённая рыбной ловле, которой страстно увлекался писатель. В 1938 году Евдокимов возвращается в прежней нейтральной теме: искусствоведению. Он переписывает свою биографическую работу о Сурикове 1933 года, снабдив её заголовком «Повесть о великом художнике» (1938), и других русских художниках: «Репин» (1940), «Левитан» (1940), «Крамской» (1941).

Наследие 
Произведения Евдокимова активно издавались и переиздавались в 1920—1930-е годы, затем на долгое время интерес к его творчеству угас, в повторной печати выходили только некоторые искусствоведческие работы. Публикации возобновились в 1980-е годы, когда стали появляться сборники произведений писателя.

Основная часть архива Евдокимова, включая дневники за 1907—1941 годы, хранится в ЦГАЛИ. Часть рукописей находится в Российской государственной библиотеке.

Сочинения 
 Художественная литература
 Собрание сочинений. Т. 1—4. М., 1928—1931.
 Городские смены, 1913 (сборник стихов)
 Сиверко, М., 1925 (повесть)
 Колокола // «Красная Новь» № 2, 1926 (роман)
 Овраги, М.,1927 (сборник рассказов)
 Чистые пруды, Харьков, 1927 (роман)
 У Трифона-на-корешках, Харьков, 1927 (сборник рассказов)
 Заозёрье, 1928—1931 (роман)
 Зеленая роща, М., 1931 (роман)
 Закоулки. М., 1932 (сборник рассказов)
 Архангельск, М., 1933 (роман)
 Дорога, М., 1932, 1933 (повесть)
 Портрет Василия Мещерина, 1934 (роман)
 Жар-птица // «Новый мир», 1936, № 2-4
 На солнце, М., 1939 (повесть)
 Биографии
 В. Э. Борисов-Мусатов. М., 1924
 М. А. Врубель, М., 1925
 В. И. Суриков, 1933, 1940
 Репин, М.,1940
 Левитан, 1940; 1959, 3-е изд. 2007
 Павлин Виноградов. 1941, 1950
 Искусствоведение
 Север в истории русского искусства, Вологда, 1921
 Вологодские стенные росписи, Вологда, 1922
 Русская игрушка, 1925

Источники 
 Евдокимов, И. В. Из автобиографии / Иван Евдокимов // Душа Вологды : книга воспоминаний, пониманий, познаний, ожиданий / Л. Н. Васильева. – Вологда, 2010. – С. 197–207
 Коновалов, Ф. Я. Евдокимов Иван Васильевич / Ф. Я. Коновалов, Л. С. Панов, Н. В. Уваров // Вологда, XII – начало XX века : краеведческий  словарь / Ф. Я. Коновалов, Л. С. Панов, Н. В. Уваров. – Архангельск, 1993. – С. 173 
 Розанов, Ю. В. Евдокимов Иван Васильевич / Ю. В. Розанов // Вологодская энциклопедия / главный редактор Г. В. Судаков ; редколлегия: С. Ю. Баранов [и др.]. – Вологда, 2006. – С. 200

Примечания 

Биографы
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Искусствоведы СССР
Персоналии:Вологда
Краеведы Вологды
Выпускники Вологодской гимназии
Похороненные на Новодевичьем кладбище